Правителство на Александър Стамболийски може да се отнася за:

 Правителство на Александър Стамболийски (1919–1923)
 Правителство на Александър Стамболийски (февруари–юни 1923)